Коневский (Конёвский) сельсовет

Архангельская область 

 Конёвский сельсовет Плесецкого района

Вологодская область 

 Коневский сельсовет Вашкинского района

Нижегородская область 

 Коневский сельсовет Балахнинского района

Новосибирская область 

 Коневский сельсовет Краснозёрского района

Упразднённые

Кемеровская область 

 Коневский сельсовет Беловского района

Костромская область 

 Коневский сельсовет Шарьинского района

Свердловская область 

 Коневский сельсовет Невьянского района

Тюменская область 

 Коневский сельсовет Абатского района